Sat poate fi:

 Sat, așezare umană specifică mediului rural

Companii 
 Sat TV, companie de televiziune prin cablu din România
 Focus Sat, companie de televiziune prin satelit din România
 Media Sat, companie de comunicații din România

Prefix „Sat” 
 Sat Bătrân, Caraș-Severin
 Sat Nou, Botoșani
 Sat-Șugatag, Maramureș

Sufix „Sat” 
 Nămoloasa-Sat, Galați
 Sascut-Sat, Bacău
 Pucioasa-Sat, Dâmbovița
 Cerna-Sat, Gorj
 Abrud-Sat, Alba
 Ștefănești-Sat, Botoșani
 Mamaia-Sat, Constanța
 Cărbunești-Sat, Gorj
 Bucium-Sat, Alba
 Domnești-Sat, Vrancea
 Ciutac Sat

Toponime românești